Herlisheim ist
 der deutschsprachige Name der Gemeinde Herrlisheim im Département Bas-Rhin in der Region Elsass in Frankreich
 der deutschsprachige Name der Gemeinde Herrlisheim-près-Colmar im Département Haut-Rhin in der Region Elsass in Frankreich.